Exultavit cor nostrum ist der Name zweier päpstlicher Dokumente:

 Exultavit cor nostrum (Urban IV.), Päpstliche Bulle von Urban IV.
 Exultavit cor nostrum (Pius IX.); Enzyklika von Pius IX.